Endeavour – amerykański wahadłowiec kosmiczny
 HM Bark „Endeavour” – okręt Royal Navy uczestniczący w pierwszej wyprawie Jamesa Cooka (1768–1771)
  – kilkanaście okrętów Royal Navy
 Endeavour – rzeka w Australii
 Endeavour – cieśnina w Australii
 Endeavour – nagroda literacka
 Telstra Endeavour – światłowodowy kabel podmorski